Jéssica Bouzas Maneiro (2002) – tennista spagnola
 María Bouzas (1962) – attrice spagnola
 Vasilīs Bouzas (1993) – calciatore greco